Jean Gachet (1920-2003) est un peintre français.
 Jean Gachet (1894-1968) est un boxeur français.